Trichopteryx kan syfta på:

 Trichopteryx (djur) – ett släkte av fjärilar
 Trichopteryx (växter) – ett släkte av växter